Mandrake é um telefilme brasileiro dirigido por José Henrique Fonseca. O filme foi lançado em 10 de novembro de 2012. Com Marcos Palmeira, Claudia Ohana e outros nomes no elenco.

Sinopse 
Telefilme dividido em duas partes sobre o personagem Mandrake, criado por Rubem Fonseca. Na trama, Mandrake (Marcos Palmeira) sofre com problemas que abalaram sua vida pessoal e profissional. O escritório que divide com Wexler (Miéle) passa por dificuldades financeiras, que o levam a aceitar um trabalho oferecido por um milionário (Carlos Alberto Riccelli), que está com dificuldades em lidar com sua amantes. Um misterioso assassinato gera um grande número de suspeitos e Mandrake se verá tentando descobrir a verdade.

Elenco principal

Participações especiais

Ligações externas 

 Adoro Cinema

Filmes em língua portuguesa
Telefilmes do Brasil